Austrognathia är ett släkte av käkmaskar som beskrevs av Wolfgang Sterrer 1965. Austrognathia ingår i familjen Austrognathiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Austrognathia